De AVN Hall of Fame is een lijst van het Amerikaanse tijdschrift Adult Video News, waarmee het de legendes van de porno-industrie eert. Nieuwe leden worden jaarlijks opgenomen tijdens de AVN Awards.

AVN Hall of Fame leden 
Naam en jaar van opname van leden.

AVN Hall of Fame - Founders Branch

AVN Hall of Fame - Pleasure Products Branch

AVN Hall of Fame - Internet Founders Branch

Externe links 
 avnawards.com (officiële lijst)
 AVN.com (officiële website)

 
Hall of fame
Pornofilmprijs